Deletie (genetica), een begrip in de genetica
 Deletie (taalkunde), en begrip in de taalkunde